A Debreceni VSC egy debreceni női kézilabdacsapat. Kétszeres EHF-kupagyőztes, kétszeres magyar bajnok, ötszörös magyar kupagyőztes.

Története 
A DVSC női kézilabdacsapatának történetét 1948. május elsejétől számíthatjuk. Bokor Ferencnek, a MÁV-igazgatóság pénzügyi ellenőrének felhívására ugyanis ekkor gyűltek először össze a kézilabdát szerető debreceni lányok, akik elsősorban vasutas szülők gyermekei közül kerültek ki. A frissen alakult gárda első mérkőzése nem sikerült valami fényesen, a Békéscsabai Lokomotív 13:1 arányban legyőzte debreceni testvércsapatát. A folytatásban azonban egyre többször és többször mutatta meg oroszlánkörmeit a hamarosan Lokomotívra keresztelt együttes (innen a máig használt Loki név). Aztán az újra Törekvés néven szereplő együttes 1955-ben megnyerte a kispályás országos bajnokságot. Az aranyérem után néhány évvel azonban – már újra DVSC néven – kiesett a csapat az első osztályból.
Ezután jött a két szűk évtized, mire 1979-ben végre sikerült a feljutás, a sors fintora, hogy ekkor sem DVSC, volt a csapat neve, a Loki DMVSC-ként jutott vissza a legjobbak közé, ahonnan azóta egyszer sem hiányzott.

A csapat előbb megszilárdította helyét a legjobbak között, majd 1981-ben, Komáromi Ákos érkezésével elindult a történet legfényesebb időszaka. A klubhoz ma is ezer szállal kötődő legendás mester néhány év alatt a dobogóra vezette a korábban a kiesés elkerüléséért küzdő együttest, s 1985-ben Magyar Népköztársasági kupát nyert a Debrecen. A nyolcvanas évek közepén már a város és a régió legnépszerűbb, legsikeresebb csapata volt a Loki, amely 1987-ben megszerezte második hazai kupagyőzelmét, majd ugyanebben az esztendőben következett az a siker, amelyet azóta sem felednek a piros-fehér szurkolók. A még mindig DMVSC néven szereplő csapat bajnoki címet nyert.

A bajnoki cím megnyerésekor a Loki már túl volt első európai kupadöntőjén, az IFH-kupa 1985/86-os kiírásában a csapat a keletnémet SC Leipzig ellen vesztette el a finálét. A debreceni szurkolók hamar ráéreztek a nemzetközi kupacsaták ízére, ráadásul a nyolcvanas évek végén, illetve a kilencvenes évek elején újabb három MK-trófea is került a vitrinbe. S jöttek az újabb európai finálék. Az 1989/90-es szezonban a Rosztelmasz Rosztov ellen nem volt esély a KEK döntőjében, ám ugyanebben a sorozatban 1992-ben csak idegenben lőtt több góllal nyerte meg az aranycsatát a Radnicski Belgrád. Két évvel később az EHF-kupában újra kísértett az idegenben lőtt gólok átka, a dán Viborg csente el így a trófeát a DVSC elől. A kárpótlásra egy évet kellett várni, 1995-ben a norvég Bakkelagets Oslo volt az ellenfél az EHF-kupa döntőjében, s ekkor már a Lokinak kedveztek a korábban többször is elátkozott idegenben lőtt gólok. Megvolt az első európai kupasiker, amely után ezrek várták a lányokat a debreceni repülőtéren. A következő évben a DVSC megcselekedte azt, amit még soha senki a női EHF-kupában: megvédte címét a norvég Larvik ellen, méghozzá újfent idegenben lőtt több góljának köszönhetően.

A rendszerváltás utáni időszakot a magyarországi nagyegyesületekhez hasonlóan a sok szakosztályt működtető DVSC is megsínylette. A klub megszűnt, a DVSC kézilabdacsapata életben maradt. A szurkolók igénye egyértelmű volt, a város is a DVSC Kézilabda Kft. mellé állt, a Loki átvészelte a nehéz korszakot, sőt 2001-ben döntőt játszott a Magyar Kupában. A DVSC a következő évtizedben is ott volt a honi élmezőny közelében, majd egy helyi vállalkozó többségi tulajdonosként való belépése után kétszer is bajnoki döntőt játszott a csapat, s szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében is. Ez a korszak 2011 őszén dicstelen véget ért, szétesett a sikercsapat, a krízishelyzetben a város önkormányzata állt a szakosztály mögé, s a debreceni utánpótlás tehetségeire támaszkodva Makray Balázs ügyvezetői munkája mellett sikerült stabilizálni a helyzetet. A vészterhes időszakban állt a csapat mellé névadó szponzorként a TVP, a gabonakereskedő cég támogatása volt a felemelkedés egyik záloga.  Emellett nagyon fontos volt, hogy a szurkolók is kitartottak a csapat mellett, az ő elszántságuknak is köszönhető az, hogy története legnagyobb krízisét túlélte a debreceni női kézilabda. Makray Balázst 2014 nyarán Ábrók Zsolt váltotta az ügyvezetői poszton, s irányításával a túlélés után jöhetett az újabb cél, a felzárkózás a honi és a nemzetközi élmezőnyhöz. A 2015-ös hetedik hely után egy évvel a bajnokság 4. helyét szerezte meg a DVSC-TVP, ezáltal biztossá vált, hogy a 2016/2017-es szezonban újra nemzetközi kupában harcolhat majd a csapat.

Játékoskeret (2020/2021)

Változások (2020/2021)
Átigazolások a 2020-2021-es szezont megelőzően

Érkezők
  Hornyák Dóra (a  Ferencváros csapatától)
  Bánfai Kíra (kölcsönbe a  Ferencváros csapatától)
  Csapó Kyra (a  Dunaújvárosi KKA csapatától)
  Aleksandra Vukajlović (a  Békéscsabai ENKSE csapatától)
  Ann-Cathrin Giegerich (a  Thüringer HC csapatától)

Távozók
  Bulath Anita (Dunaújvárosi Kohász KA)
  Varsányi Nóra (visszavonul)
  Triffa Ágnes (a  Váci NKSE csapatához)
  Karnik Szabina (a  Kisvárdai KC csapatához)
  Szabó Dóra (kölcsönből vissza a  Békéscsabai ENKSE csapatához)
  Szabó Panna (kölcsönből vissza a  Békéscsabai ENKSE csapatához)
  Borgyos Panna (kölcsönből vissza a  Békéscsabai ENKSE csapatához)
  Vámosi Panna (kölcsönből vissza a  Békéscsabai ENKSE csapatához)
  Vida Gergő (edző) (a  Békéscsabai ENKSE csapatához)
  Oguntoye Viktória (a  HC Dac csapatához)

Híres játékosok

Eredmények

Nemzetközi 
EHF kupagyőztes (2): 1995, 1996
EHF ezüstérmes (1): 1994
KEK ezüstérmes (2): 1990, 1992
IHF ezüstérmes (1): 1986

Hazai

Győzelmek 
Magyar bajnok (2): 1955, 1987
Magyar Kupa-győztes (5): 1985, 1987, 1989, 1990, 1991

Dobogós helyezések 
Magyar bajnoki ezüstérmes (8): 1985, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2010, 2011
Magyar bajnoki bronzérmes (4): 1986, 1991, 1993, 2009

Bajnoki eredmények szezonról szezonra

Vezetőedzők

Jegyzetek

További információk 
 A csapat hivatalos honlapja 
 Kézilabda Szövetség hivatalos honlapja 
 Varga Lajos: Szép volt, lányok! A Debreceni VSC női kézilabdacsapatának története; DVSC, Debrecen, 1993

Magyar kézilabdacsapatok
Debrecen sportélete